Eberty ist der Name von

 Eduard Gustav Eberty (1840–1894), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker aus Görlitz
 Felix Eberty (1812–1884), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Gustav Eberty (1806–1887), deutscher Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Paula Eberty (1870–1929), deutsche Schauspielerin